Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1917/18 werd beslist via de kampioenscompetitie met Ajax als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarbij West over twee competities beschikte. Die kampioenen speelden een volledige competitie tegen elkaar voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, Willem II van Zuid, en bij West was Ajax kampioen van West A en AFC van West B.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

1Veendam kreeg 6 punten in mindering.

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West A

Eerste Klasse West B
Onder druk van de clubs uit de Overgangsklasse werd een tweede Westelijke klasse opgericht en met toestemming van de NVB mocht de kampioen van deze Eerste klasse West B meestrijden met de andere kampioenen om het landskampioenschap van Nederland. De clubs uit West A die voornamelijk bestond uit oudere en elitaire clubs protesteerden hiertegen en hielden zich strikt gescheiden van de clubs uit West B. Al snel bleek dat West B niet echt serieus genomen werd en zelfs de bijnaam kreeg Margarine Eerste Klasse. West B was geen lang leven beschoren en werd na twee seizoenen weer hernoemd tot Overgangsklasse en ging terug naar een niveau lager.

2Amstel kreeg 2 punten in mindering.

 1917/18
Competitievoetbal 1917/18